De 7,5 kilometer sprint mannen tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zondag 15 januari 2012. De Chinees Cheng Fangming won het goud.

Uitslag 

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen
Olympische Jeugdwinterspelen